Bir Hakeim bezeichnet:

 Bir Hakeim (Oase), eine Oase in Libyen
 Bir-Hakeim (Métro Paris), eine Metro-Station in Paris
 Schlacht von Bir Hakeim, eine Schlacht während des Zweiten Weltkriegs
 Maquis Bir-Hakeim, eine französische Widerstandsgruppe während des Zweiten Weltkriegs